En Pologne, Aleksandrów est le nom de :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 le powiat d'Aleksandrów Kujawski ;
 Aleksandrów Kujawski, ville et chef-lieu de ce powiat ;

dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Aleksandrów, village du powiat de Kalisz ;
 Aleksandrów, village du powiat de Koło ;
 Aleksandrów, village du powiat de Środa Wielkopolska ;
 Aleksandrów, village du powiat de Turek ;

dans la voïvodie de Łódź
 Aleksandrów Łódzki, ville ;
 Aleksandrów, village du powiat de Bełchatów ;
 Aleksandrów, gmina du powiat de Piotrków ;
 Aleksandrów, village du powiat de Piotrków, siège de cette gmina ;
 Aleksandrów, village du powiat de Radomsko ;
 Aleksandrów, village du powiat de Rawa ;
 Aleksandrów, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki ;
 Aleksandrów, village de la gmina de Strzelce ;
 Aleksandrów, village de la gmina de Żychlin ;

dans la voïvodie de Lublin
 Aleksandrów, gmina du powiat de Biłgoraj ;
 Aleksandrów, village du powiat de Biłgoraj, siège de cette gmina ;
 Aleksandrów, village du powiat de Kraśnik ;
 Aleksandrów, village de la gmina de Łuków ;
 Aleksandrów, village de la gmina de Stanin ;

dans la voïvodie de Mazovie
 Aleksandrów, village du powiat de Garwolin ;
 Aleksandrów, village du powiat de Gostynin ;
 Aleksandrów, village du powiat de Grójec ;
 Aleksandrów, village du powiat de Kozienice ;
 Aleksandrów, village du powiat de Legionowo ;
 Aleksandrów, village du powiat de Lipsko ;
 Aleksandrów, village du powiat de Mińsk ;
 Aleksandrów, village du powiat de Piaseczno ;
 Aleksandrów, village de la gmina de Iłów ;
 Aleksandrów, village de la gmina de Rybno ;
 Aleksandrów, village du powiat de Szydłowiec ;
 Aleksandrów, village du powiat de Żyrardów ;
 Aleksandrów, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki ;
 Aleksandrów, village du powiat de Radom ;
 Aleksandrów, village du powiat de Sochaczew ;

dans la voïvodie d'Opole
 Aleksandrów, village du powiat d'Olesno ;

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Aleksandrów, village du powiat de Jędrzejów ;
 Aleksandrów, village du powiat de Pińczów ;

dans la voïvodie de Silésie
 Aleksandrów, village du powiat de Częstochowa ;
 Aleksandrów, village du powiat de Kłobuck.